Belle Grove ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Belle Grove (Delaplane, Virginia), NRHP-ID 06000756
 Belle Grove (Port Conway, Virginia), NRHP-ID 73002029

Siehe auch:
 Bellegrove